Müllauer ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Müllauer (1959–2014), österreichischer Journalist und Chefredakteur
 Lukas Müllauer (* 1997), österreichischer Freestyle-Skifahrer
 Robert Müllauer (1824–1902), deutscher Reichstagsabgeordneter